Ctenidium är ett släkte av bladmossor som först beskrevs av Wilhelm Philipp Schimper, och fick sitt nu gällande namn av William Mitten. Enligt Catalogue of Life ingår Ctenidium i familjen Hypnaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Hypnaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Ctenidium